Чилилико има више значења:

 Чилилико (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Чилилико (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чилилико (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику